Geissweidbach ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Geissweidbach (Grindelbach), linker Zufluss des Grindelbachs (zum Hofibach; Jonenbach) in der Gemeinde Hedingen, Kanton Zürich
 Geissweidbach (Juchbach), linker Zufluss des Juchbachs (zum Heischer Dorfbach; Jonenbach) in der Gemeinde Hausen am Albis, Kanton Zürich
 Geissweidbach (Lunnerenbach), auch Tädikerbächli, linker Zufluss des Lunnerenbachs bei Oberwil-Lieli, Kantone Zürich und Aargau

Siehe auch:
 Geissbach
 Weidbach